Pogonopus kan syfta på:

 Pogonopus (djur) – ett släkte av skalbaggar
 Pogonopus (växter) – ett släkte av växter